Società Autolinee Urbane Tempio – azienda di trasporto pubblico di Tempio Pausania (Italia)
 Sistema Assistenza Urgenza Territoriale“